Ви́ктор Евге́ньевич Балахо́нов (1923, Петроград, СССР — 1994, Санкт-Петербург, Россия) — советский и российский . Доктор филологических наук (1970), профессор.

Биография 
Годом рождения В. Е. Балахонова в разных источниках называется 1919 и 1923 гг.

В 1939 году поступил в ЛГУ. Во время Великой Отечественной войны вступил в университетский партизанский отряд. С 1942 году окончил стрелково-пулеметные курсы, после чего являлся командиром взвода в стрелковом батальноне. После тяжелого ранения вернулся в стрелковую дивизию в качестве начальника взвода, затем — роты. В Блокадном Ленинграде потерял мать и брата.

В 1946 году возвратился к учёбе на филологическом факультете ЛГУ, прерванной фронтовой службой. В 1949 году закончил обучение, в 1952 году — окончил аспирантуру.

Работал в ЛГУ. Исполнял обязанности заместителя, а в 1969 — 1973 гг. — декана Филологического факультета. В 1976 — 1983 гг. возглавлял кафедру истории зарубежных литератур.

Несколько лет читал лекции и вел занятия с французскими студентами в Сор­бонне.

Научная деятельность 
Кандидатская и докторская (1970 г.) диссертации, а также многие научные и научно-методические работы, включая монографии, посвящены Французской литературе, в том числе творчеству Ромена Роллана.

Под научным руководством профессора В. Е. Балахонова защитили свои диссертации более 20 кандидатов наук.

Награды 
 Орден Отечественной войны I сте­пени,
 Орден Отечественной войны II сте­пени,
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
 Медаль «За оборону Ленинграда».

Примечания 

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены КПСС